St.-Pantaleon-Kirchen sind Kirchen, die unter dem Patrozinium des heiligen Pantaleon stehen und seinen Namen tragen. Pantaleon war ein frühchristlicher Märtyrer und gehört zu den Vierzehn Nothelfern. Sein Gedenktag ist der 27. Juli.

Liste

Bosnien und Herzegowina 
 Kirche Hl. Großmärtyrer Pantaleon (Dobrinja), Modriča
 Kirche Hl. Großmärtyrer Pantaleon, in Han Pijesak

Bulgarien 
 Kirche von Bojana (Heilige Nikolaus und Pantaleimon)
 Sweti Pantelejmon, Chissarja
 Sweti Pantelejmon, Kostenez
 Sweti Pantalejmon, Widin

Deutschland 
 St. Pantaleon, Asselfingen (Baden-Württemberg)
 Kirche des Heiligen Panteleimonos, Augsburg (Bayern)
 St. Pantaleon, Brühl-Badorf (Nordrhein-Westfalen)
 St. Pantaleon, Brühl-Pingsdorf (Nordrhein-Westfalen)
 Kirche St. Pantaleon, Buchholz (Westerwald) (Rheinland-Pfalz)
 Pfarrkirche St. Pantaleon, Deggingen (Baden-Württemberg)
 St. Pantaleon, Erftstadt-Erp (Nordrhein-Westfalen)
 St. Pantaleon (Frankena) in Doberlug-Kirchhain, Brandenburg
 St. Pantaleon, Hohenwart-Deimhausen (Bayern)
 St. Pantaleon (Hochneukirch), Stadt Jüchen (Nordrhein-Westfalen)
 St. Pantaleon, Köln (Nordrhein-Westfalen)
 St. Panteleimon, Köln-Westhoven (Nordrhein-Westfalen)
 Pantaleonkirche, Könitz (Thüringen)
 St. Pantaleon (Lohne) (Nordrhein-Westfalen)
 St. Pantaleon (Reuth am Wald) (Bayern)
 St. Pantaleon, Münster-Roxel (Nordrhein-Westfalen)
 Wallfahrtskirche St. Pantaleon (Niederrotweil) (Baden-Württemberg)
 St. Pantaleon (Satzvey) (Nordrhein-Westfalen)
 St. Pantaleon (Unkel) (Rheinland-Pfalz)

Frankreich 
 Saint-Pantaléon (Gueberschwihr), Département Haut-Rhin, Grand Est 
 Pfarrkirche Saint-Pantaléon in Saint-Pantaléon (Lot)
 Kirche in Saint-Pantaléon in Saint-Pantaléon (Vaucluse)

Griechenland 
 Kirche des Heiligen Pandeleimon (Thessaloniki)

Italien 
 Konkathedrale San Pantaleo, Dolianova, Sardinien
 San Pantaleo, Rom
 Chiesa di San Pantaleono Martire (San Pantalon), Venedig

Nordmazedonien 
 Sv. Panteleimon, Nerezi
 Sv. Panteleimon, Ohrid

Österreich 
 Karner (Mödling), Niederösterreich
 Pfarrkirche St. Pantaleon in Niederösterreich
 Pfarrkirche St. Pantaleon (Oberösterreich)

Serbien 
 St. Pantaleon, Mirijevo (Vorort von Belgrad)

Russland 
 St. Pantaleon (Sankt Petersburg), Sankt Petersburg

Schweiz 
 Pfarrkirche St. Pantaleon in Nuglar-St. Pantaleon, Solothurn

Ukraine 
 St. Pantaleon (Kiew)

Zypern 
 Aghios Panteleimon (Myrtou)

Weblinks

Einzelnachweise 

Pantaleon